Adriaan Jacobsz Braet (1689-1747), schepen en in 1747 burgemeester van Dordrecht
 Agiel Braet, Belgisch atleet, behaalde 5 gouden medailles en 1 zilveren medaille op de Paralympische Spelen
 Antoine Braet (1942-2021), Nederlands neerlandicus en hoogleraar in de geschiedenis van de retorica
 Joseph Braet (1882-1916), Belgisch advocaat en spion 
 Mark Braet (1925-2003), Vlaams dichter en politicus
 Robert Braet (1912-1987), Belgische voetballer

Zie ook 
 Jan Braet von Überfeldt